hrabstwo Tazewell (ang. Tazewell County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Tazewell (ang. Tazewell County) w USA, w stanie Wirginia